«Арбитр» — российский кинофильм, психологический детектив режиссёра Ивана Охлобыстина. По самоопределению автора: фильм «Арбитр» — «румба на крыле самолёта в полёте».

Сюжет 
Молодой детектив (Охлобыстин) и его опытный коллега-наставник (Быков) ведут поиски убийцы по кличке «Арбитр» (Соловьёв).

В ролях 
 Иван Охлобыстин — Андрей, лейтенант милиции 
 Ролан Быков — Владимир Иванович, майор милиции — наставник Андрея
 Фёдор Бондарчук — Рома, фотограф-гей
 Александр Соловьёв — наёмный убийца по кличке «Арбитр»
 Римма Маркова — мама Андрея
 Алёна Хмельницкая — Анна, жена Андрея
 Ксения Качалина — подруга «Арбитра»
 Кирилл Козаков — подследственный по кличке «Монах»
 Александр Гловяк — подследственный по кличке «Рыжий»
 Станислав Костецкий — прокурор
 Евгений Евстигнеев — голос за кадром

Награды и номинации 
 1992 год — Приз за лучшую режиссуру на кинофестивале «Вторая премьера» (Москва).
 1994 год — «Номинация. Кино. XXI век» на кинофоруме в Ялте-1994.

Критика 
 Обозреватель журнала «Искусство кино» Наталья Ртищева полагает, что роль мальчика-ангела из фильма Никиты Тягунова «Нога» сделала Охлобыстина "культовой личностью, фигурой нового молодого поколения…"Арбитр" культовости добавил, и с этой минуты любимым занятием Ивана стало пудрить мозги журналистам".
 Также другой обозреватель журнала «Искусство кино» Александровский И. высказался о сценарии фильма следующим образом: «Сюжетное противостояние следователей и преступника, ироничная оценка милицейской поэтики является для режиссёра лишь поводом для «публичного произнесения шизофренически псевдофилософских сентенций и тем мистической маниакальности главного злодея».
 Журнал «Столица» (Москва): «Он (Охлобыстин) только что закончил практиковать йогу и теперь, согласно этому учению, находится в „периоде недоумения“. „Арбитр“ — манифест этого недоумения, модель новой эстетики. (Его) можно считать избранным из Вани, а его самого — явлением русского авангарда начала конца века».
 Журнал «Киноведческие записки» (орган ВНИИ киноискусства Госкино СССР): «живой энергией дышит фильм-комикс Ивана Охлобыстина „Арбитр“, диалогизирующий с отечественной кинокультурой и намеренным отстранением подчёркивающий игровой характер кино как искусства».

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Иван Охлобыстин
 Автор сценария: Иван Охлобыстин
 Оператор: Михаил Мукасей
 Художник: Александр Щурихин, Илья Амурский
 Композитор: Артемий Артемьев

Примечания

Ссылки 

 «Арбитр» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 
  

Детективные фильмы России
Фильмы-триллеры России
Фильмы России 1992 года
Фильмы Ивана Охлобыстина
Фильмы по сценариям Ивана Охлобыстина